Hartwell kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Hartwell, Northamptonshire, England, Northamptonshire, 
 Hartwell, Buckinghamshire – en ort i Stone with Bishopstone and Hartwell, Buckinghamshire, England,

USA 

 Hartwell, Georgia, countyhuvudort, Hart County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar